Борреро () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Борреро, Антонио (1827—1911) — эквадорский политик, вице-президент (1863—1864) и президент страны (1875—1876).
 Борреро, Исмаэль (род. 1992) — кубинский борец греко-римского стиля, чемпион мира и панамериканский чемпион.
 Борреро, Хуана (1877—1896) — кубинская поэтесса, художница.
 Пастрана Борреро, Мисаэль (1923—1997) — президент Колумбии с 7 августа 1970 по 7 августа 1974, член Колумбийской консервативной партии.